Le ministère de la Technologie peut correspondre au :
 Ministère de la Science et des Technologies à Taïwan ;
 Ministère de la Science et de la Technologie au Viêt Nam.